ANCT est un sigle qui peut désigner :
 Atelier national de création typographique, l'ancien nom de l'Atelier national de recherche typographique, en France ;
 Agence nationale de la cohésion des territoires, un organisme public français créé en 2019.